Pusey – miejscowość i gmina we Francji
 Pusey – miejscowość w Ontario (Kanada)
 Pusey – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 Ernest Pusey – weteran I wojny światowej
 Jacqueline Pusey – jamajska lekkoatletka